Baraque — personagem bíblico, que aparece no livro de Juízes
Ehud Barak — Ministro da Defesa de Israel
Barack Obama — presidente dos EUA
Baraki Barak — cidade do Afeganistão, localizada na província de Logar
Calyptomyrmex barak — espécie de formiga do gênero Calyptomyrmex

Ver também 
 Barack (desambiguação)

Desambiguação